Morisma puede referirse a:
 Expresión peyorativa para referirse a un conjunto de moros.
 Diversas celebraciones y actos conocidas como Morisma:
 La morisma de Aínsa (provincia de Huesca, Aragón, España)
 La morisma de Guadalupe, fiesta religiosa de Guadalupe, estado de Zacatecas, México
 fiestas similares a la anterior en Zacatecas y en Los Haro (estado de Zacatecas, México)